El nombre Gustavo García puede aludir:

 a Gustavo García Cuerva un capitán de la Fuerza Aérea Argentina;
 a Gustavo García de Paredes, un educador y político panameño;
 a Gustavo García Eugenio, un futbolista español;
 a Gustavo García Gutiérrez, un periodista y crítico de cine mexicano;
 a Gustavo García Mundaca, un abogado, agricultor y político peruano;
 a Gustavo García Salmerón, un actor español;
 a Gustavo García Siller, un obispo mexicano–estadounidense.
 a Gustavo García, bajista argentino de la banda Pez.